Jakobus de Meerdere, met koppelteken verwijst Sint-Jacob naar deze heilige
Jakobus de Rechtvaardige, ookwel Jacobus de Mindere of Jacobus de Jongere
Beiden zijn een apostel van Jezus Christus.